Wiehagen ist ein Ortsteil von:

 Hemer, Nordrhein-Westfalen, siehe Wiehagen (Hemer)
 Hückeswagen, Nordrhein-Westfalen, siehe Wiehagen (Hückeswagen)
 Wickede (Ruhr), Nordrhein-Westfalen, siehe Wiehagen (Wickede)
 Niedernwöhren, Niedersachsen, siehe Häfen Niedernwöhren